«Пыльная быль» — дебютный студийный альбом российской рок-группы «Сплин»‎. Рабочее название — «Репетиции на сердце». Первоначально был записан на аудиокассету «в студии одного из театров, по ночам, в атмосфере строжайшей секретности» (как было написано во вкладыше к альбому).

Альбом оказался неожиданно популярным и быстро распространился по всему Санкт-Петербургу необычайно крупным для дебюта тиражом в 10 000 экземпляров.

Издавался четыре раза различными лейблами: 1994 (Frost Records), 1997 (Sound Product), 2002 (Мистерия звука) и 2008 (Navigator Records).

Все песни, записанные в этот альбом, написаны солистом группы Александром Васильевым, за исключением песни «Под Сурдинку», автором слов которой был русский поэт Саша Чёрный. Именно благодаря строкам этого стихотворения и появилось название группы — «Сплин»:
 Как молью изъеден я сплином…
 Посыпьте меня нафталином,
 Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
 Пока не наступит весна.

История создания 

В 1986 году Александр Васильев познакомился с Александром Морозовым (по прозвищу Моррис), играющим на бас-гитаре, учась в Ленинградском институте авиационного приборостроения. Позже Васильев вспоминал: «Все произошло спонтанно: один приятель позвал меня на репетицию в группу, где играл наш нынешний басист Саша Морозов. Там мы и познакомились. Мы не пропускали ни одного рокового концерта, все это безумно заряжало, и хотелось сделать что-то в этом роде. Нам было по 16-17 лет, когда мы собрали первую группу». Именно этот музыкальный дуэт (школьно-институтскую группу), под названием «Митра», стал прообразом группы «Сплин». Первые песни Васильева были записаны в домашних условия, на квартире Морозова, у которого находился магнитофон «Рекорд» и микрофон. В составе коллектива «Митра» впоследствии было ещё несколько человек. «Митра» пыталась вступать в питерских Рок-клубах, однако не прошли прослушивание. Васильев уходит служить в армию, где служит писарем в стройбате. Там он начинает писать песни, часть которых впоследствии попадёт на альбом «Пыльная быль». После демобилизации, в 1992 году, он устраивается на место монтировщика сцены в Ленинградском Академическом театре комедии, а после поступает в Театральный институт, на отделение экономики. Учёбу он совмещал с работой монтировщика сцены, ночного сторожа и работой на кондитерской фабрике. В 1993 году он встретился с Морозовым, и они устраиваются работать в театр «Буфф», где знакомятся с клавишником Николаем Ростовским.

Музыканты зарабатывали средства на запись дебютного альбома разными способами. Музыканты в поисках заработка даже снялись в рекламе: «А случилось это так: в 94-м году, когда денег на существование не было вообще, фирма „Союз — контракт“ предложила мне напеть рекламный ролик, на мотив „Who is developed“ Пола Маккартни. У меня не получилось, спел Стас, наш гитарист. Это была реклама „Херши — колы“» — вспоминал Васильев эту подработку. Сам альбом «Пыльная быль» был записан с помощью сессионных музыкантов.

27 мая 1994 года будущий состав группы собрался в ресторане, чтобы отметить окончание процесса записи альбома. Именно там они и познакомились с гитаристом Стасом Березовским. Именно эта дата стала считаться днем рождения группы «Сплин». Впоследствии в состав группы был включён и барабанщик Николай Лысов.

Список композиций

Участники записи 
 Александр Васильев: голос, акустическая гитара, музыка и слова (кроме 4 — стихотворение Саши Чёрного 1909 г.).
 Александр Морозов: бас-гитара, drum-machine.
 Николай Ростовский: клавишные, синтезатор, саксофон и духовые инструменты.

В записи принимали участие:
 Евгений Мясников: клавишные инструменты.
 Андрей Сударушкин: гитара.
 Сергей Иванов: гитара.
 Александр Морозов — запись, сведение, программирование и продюсирование.

Видеоклипы

Критика 
Ксения Рождественская написала:
Альбом по-питерски хорош и зануден: легкий налет гребенщиковской пасторальности сочетается с грязным звуком очередного поколения питерского подполья. Разборки с великой литературой, столь характерные для русского рока вообще и для умных инфантилов в частности, здесь вполне изящны: мне, мол, сказали слово, я и заплел его в строку… альбом инфантильный, наивный, прекрасный.

Александр Хлупин отметил:
Альбом получился по-хорошему наивным и немного робким. Но в нём молодой коллектив проявил явную творческую индивидуальность, что случается нечасто. Сплин в первом альбоме попытался соединить элементы фолка, гитарного рока и даже джаза. Впоследствии элементы джаза группой не использовались… Что касается текстов, то Васильев создал свою особую манеру поэтического языка, круто замешанного на философских экспериментах, интеллектуальном стёбе, скромном эротизме и псевдосказочной образности. Первый альбом задал хороший тон, но не определил направление развития группы.

Примечания

Ссылки 
 Пыльная быль на Discogs

1994
Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы лейбла «Мистерия звука»
Альбомы Navigator Records